Sofía Luisa de Wurtemberg (en alemán, Sophie Luise von Württemberg; Stuttgart, 19 de febrero de 1642 - Bayreuth, 3 de octubre de 1702) fue la hija de Everardo III de Wurtemberg, duque de Wurtemberg de 1628 a 1674, y de su primera esposa, Ana Catalina de Salm-Kyrburg.

Biografía 
Tenía 13 hermanos y 11 medios hermanos, que provenían del segundo matrimonio de su padre con María Dorotea Sofía de Oettingen.

Ella se casó con Cristián Ernesto de Brandeburgo-Bayreuth, margrave de Brandeburgo-Bayreuth de 1655 a 1712, viudo el año anterior de Edmunda Sofía de Sajonia. El matrimonio se celebró en Stuttgart el 8 de febrero de 1671. A los 29 años, la novia era relativamente mayor.

Sofía Luisa dio a su marido seis hijos:
 Cristiana Eberardina (Bayreuth, -Pretzsch, ), casada con el elector Federico Augusto de Sajonia, luego rey de Polonia.
 Leonor Magdalena (Bayreuth, -Ettlingen, ).
 Claudia Leonor Sofía (Bayreuth, -ibidem, ).
 Carlota Emilia (Bayreuth, -ib., ).
 Jorge Guillermo (Bayreuth, -ib., )
 Carlos Luis (Bayreuth, -ib.,).

Sofía Luisa y Cristián Ernesto tenían una buena relación, ella lo acompañaba en los viajes y siempre mantuvo una estrecha correspondencia, incluso cuando él estaba en el campamento con el ejército imperial. El antiguo Castillo de Bayreuth fue remodelado por su bien y se agregaron dos nuevas alas alrededor de 1700. 

Murió el 3 de octubre de 1702 y fue enterrada en Bayreuth. Su marido se volvió a casar al año siguiente con Isabel Sofía de Brandeburgo, pero no tuvo más hijos. Entre los hijos supervivientes, Jorge Guillermo se convirtió en margrave a la muerte de su padre en 1712, mientras que Cristiana Eberardina se casó en 1693 con el elector Federico Augusto de Sajonia, luego rey de Polonia.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Stuttgart
Fallecidos en Bayreuth
Casa de Württemberg